Amateur
 Amateurs (televisieserie), een Vlaamse televisieserie uit 2014
 Amateurs (2013), Amerikaanse film uit 2013